Рославлево

 Рославлево — деревня, Сандовский район, Тверская область
 Рославлево — село, Ростовский район, Ярославская область
 Рославлево — деревня, Тутаевский район, Ярославская область